Оне́го — топоним:

 Онего — название Онежского озера в ранних русских памятниках письменности и в современном обиходе.
 «Онего» — оркестр русских народных инструментов Карельской государственной филармонии.

См. также 
 Онега